Ciò che è pertinente alla Finlandia
 Appartenente al gruppo etnico dei finlandesi
Lingua finlandese

Pagine correlate 
Finnico